La Revue – Pour l'intelligence du monde, est un magazine français de presse d'actualité et culturelle. C'est une publication du groupe Jeune Afrique.

Histoire 

Le magazine La Revue est créé en 2007 par Béchir Ben Yahmed, le fondateur du groupe Jeune Afrique. À partir d', La Revue : pour l'intelligence du monde adopte une nouvelle formule. Son titre est raccourci en La Revue et le magazine adopte une parution mensuelle. Son siège est situé au bis, rue d'Auteuil à Paris.

En , le magazine change de format, passe en parution bimestrielle et opte pour une nouvelle pagination.

Ligne éditoriale 
La Revue développe, avec la collaboration de personnalités francophones du milieu universitaire, politique, culturel, et de la société civile, des analyses politiques (principalement internationales), économiques, scientifiques et culturelles. À chaque parution, le magazine s'ouvre sur un entretien avec une personnalité intellectuelle de premier plan, comme Ismael Kadaré, Michael Edwards, Stéphane Hessel, Emmanuel Todd ou André Langaney. .

Comité éditorial 
Le comité éditorial  :

Équipe dirigeante 
 Directeur de la publication : Vacant
 Directeur-général adjoint : Nicolas Pigasse
 Rédacteur en chef : Vacant
 Rédacteur en chef adjoint : Tarek Moussa
 Conseiller de la rédaction : Jean-Louis Gouraud
 Secrétaire de rédaction : François Guibert

Notes et références

Liens externes 
 
 Notice bibliographique, sur le site du catalogue général de le BnF

Titre de presse créé en 2010
Presse mensuelle en France
Presse d'information générale en France
Magazine français
Magazine d'actualité